Лобки — название нескольких населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лобки — посёлок в Заспенском сельсовете Речицкого района Гомельской области

Россия 
 Лобки — село в Погарском районе, Брянская область
 Лобки — деревня в Оричевском районе, Кировская область
 Лобки — деревня в Хомутовском районе, Курская область
 Лобки — село в Шаблыкинском районе, Орловская область
 Лобки — деревня в Локнянском районе, Псковская область
 Лобки — село в Ершовском районе, Саратовская область